Ассиньи — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена
 Ассиньи — коммуна во Франции, департамент Шер